Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+2000 à U+2FFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Affichage des caractères 

Pour afficher un tel caractère dans un article de l'encyclopédie, il suffit de le recopier depuis sa représentation dans les tableaux ci-dessous s'il est reconnu. Il est également possible d'entrer dans le script source de l'article (code wiki), un code langage de ce caractère ; pour cela :

 en codification de base ASCII, saisir la valeur décimale du caractère Unicode indiquée dans les tableaux ci-dessous, précédée des deux caractères accolés et commercial puis dièse « &# » et suivie d'un point-virgule « ; »
 en codification évoluée HTML, saisir le code ad hoc du caractère, précédé d'un et commercial « & » et suivi d'un point-virgule « ; »

Par exemple, pour afficher une flèche horizontale pointant vers la gauche (left arrow en anglais), la valeur décimale ASCII est « 8592 » et le code HTML est « larr » ; ce qui donne respectivement et indifféremment « ← » ou « ← ».

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Ponctuation générale (Unicode 1.1 à 6.3)

Exposants et indices

Symboles monétaires (Unicode 1.1 à 14.0)

Signes diacritiques pour symboles

Symboles lettrés

Formes numérales (fractions, chiffres arabes et latins, etc.)

Flèches

Opérateurs mathématiques

Signes techniques divers

Pictogrammes de commande

Reconnaissance optique de caractères

Alphanumériques entourés

Filets

Pavés

Formes géométriques

Symboles divers

Casseau

Symboles mathématiques divers – A

Flèches – supplément – A

Motifs Braille

Flèches – supplément – B

Symboles mathématiques divers – B

Opérateurs mathématiques – supplément

Symboles et flèches divers

Glagolitique

Latin étendu – C (Unicode 5.0)

Copte

Géorgien – supplément

Tifinagh

Éthiopien étendu

Cyrillique étendu – A (Unicode 5.1)

Ponctuation – supplément

Sinogrammes unifiés CJC – clés – supplément

Sinogrammes unifiés CJC – clés Kangxi

Caractères U+2FE0 à U+2FEF (réservés)

Sinogrammes unifiés CJC – caractères de description (Unicode 3.0)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

002